Cardón ist der (spanische) Trivialname verschiedener Arten der Kakteengewächse

Cardón
Armatocereus cartwrightianus
Cylindropuntia imbricata
Echinopsis atacamensis
Neobuxbaumia tetetzo
Opuntia streptacantha
Pachycereus pringlei
Pachycereus weberi
Stetsonia coryne

Cardón blanco
Cephalocereus columna-trajani

Cardoncillo
 Cylindropuntia kleiniae
 Echinocereus pentalophus
 Peniocereus striatus
 Peniocereus viperinus

Cardón gigante
Pachycereus pringlei

Cardón grande
Echinopsis atacamensis

Cardón pelón
Pachycereus pringlei

Siehe auch:
 Cardon